Дејвид Стратерн () је амерички глумац, рођен 26. јануара 1949. године у Лос Анђелесу (САД).

Филмографија 

|-
| 1993. || Фирма || -{The Firm}- || Реј Мекдир ||
|-
| 1997. || Поверљиво из Л. А. || -{L.A. Confidential}- || Пирс Морхаус Пачет || 
|-
| 2004. || Не верујем да си то ти || -{Twisted}- || др Мелвин Френк ||
|-
| 2007. || Борнов ултиматум || -{The Bourne Ultimatum}- || Ноа Возен ||
|-
| 2014. || Годзила || -{Godzilla}- || адмирал Вилијам Стенц ||
|-
| 2019. || Годзила: Краљ чудовишта || -{Godzilla: King of the Monsters}- || адмирал Вилијам Стенц ||
|-
| 2020. || Земља номада || -{Nomadland}- || Дејвид ||
|-
| 2021. || Алеја ноћних мора || -{Nightmare Alley}- || Пит Крумбејн ||
|-
| 2022. || Тамо где ракови певају || -{Where the Crawdads Sing}- || Том Милтон ||
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1949.
Људи из Сан Франциска
Амерички глумци
Добитници награде Сателит
Добитници Волпи пехара‎